Week-end à Zuydcoote bezeichnet:

 den französischen Titel eines Romans von Robert Merle, siehe Wochenend in Zuidcoote
 den Originaltitel der Verfilmung des Romans, siehe Dünkirchen, 2. Juni 1940